

Салмон — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Салмон — переписна місцевість, штат Вашингтон